Элеонора (Леонор) Арагонская () — имя ряда представительниц Арагонской династии:

 Арагонские инфанты
  (1182—1226) — дочь короля Арагона Альфонсо II, жена графа Тулузы Раймунда VI.
 Элеонора Арагонская (1251 — в младенчестве) — дочь короля Арагона Хайме I Завоевателя.
 Элеонора Арагонская (королева Кипра) (1333 — 26 декабря 1417) — дочь Педро I Арагонского, графа Ампурьяса, жена короля Кипра Пьера I де Лузиньяна.
  — (1346—1405) графиня Кальтабеллотты, дочь сицилийского инфанта Хайме Арагонского, герцога Рандаццо, Афин и Неопатрии.
 Элеонора Арагонская (королева Кастилии) (20 февраля 1358 — 13 августа 1382) — дочь короля Арагона Педро IV Чопорного, жена короля Кастилии Хуана I.
 Элеонора Арагонская (1393) — дочь короля Арагона Хуана I Охотника.
 Элеонора Арагонская (королева Португалии) (1 февраля 1402 — 19 февраля 1445) — дочь короля Арагона Фердинанда I Справедливого, жена короля Португалии Дуарте.

 Представительницы ветвей Арагонского дома, правивших за пределами Арагонской короны
 Элеонора Прованская (ок. 1223 — 26 июня 1291) — жена короля Англии Эдуарда I, дочь графа Прованса Раймунда Беренгера V.
 Элеонора Арагонская (Неаполитанская) (22 июня 1450 — 11 октября 1493) — жена герцога Феррары Эрколе I д’Эсте, дочь короля Неаполя Фернандо I.
 Элеонора Арагонская (королева Наварры) (2 февраля 1426 — 12 февраля 1479) — регент Наварры в 1455—1479 годах, королева Наварры с 28 января по 12 февраля 1479 года, дочь короля Арагона Хуана II и королевы Наварры Бланки I.